Морські́ черепа́хи (Chelonioidea) — підряд великих черепах, що мають обтічний серцеподібний або овальний панцир, покритий роговими щитками, і кінцівки, що не втягуються, перетворені на ласти. Велика голова не забирається під панцир. Як ясно з назви групи, всі ці черепахи — мешканці морських просторів. Вони мають легені і можуть не дихати 10 годин.

Примітки

Посилання 

Підряди хордових